

Persone 
 Michael Bennett – regista teatrale, drammaturgo, coreografo e ballerino statunitense
 Michael Bennett – pugile statunitense 
 Michael Bennett – giocatore di football americano nato nel 1978
 Michael Bennett – giocatore di football americano nato nel 1985
 Michael Bennett – ciclista britannico
 Michael Bennett (Mike Bennett) – wrestler statunitense

Altro 
 Michael Bennett – protagonista di una serie di romanzi di James Patterson